Le canal du Moulin est le nom porté par de nombreux cours d'eau artificiels en France, dont les principaux sont :
 le canal du Moulin, long de , qui se jette dans l'Échez, dans le département des Hautes-Pyrénées ;
 le canal du Moulin, long de , qui se jette dans l'Ousse des Bois, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
 le canal du Moulin de Biaudos, long de , qui se jette dans l'Adour, dans le département des Landes.
 le canal du Moulin dans les Alpes-de-Haute-Provence, alimenté par les eaux du Verdon et qui se jette dans la Malaurie, affluent du Verdon.

Notes et références